Seiringer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Seiringer (1897–1963), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Robert Seiringer (* 1976), österreichischer Physiker